Steinkrug ist eine Bezeichnung für ein Bier-Trinkgefäß, siehe Humpen und Keferloher.

Steinkrug ist auch der Name folgender Orte:
 
in Deutschland:
 Steinkrug (Wennigsen) ein Weiler im Ortsteil Bredenbeck der Gemeinde Wennigsen im Landkreis Region Hannover, Niedersachsen

in Polen:
 Goryń, Ortsteil von Suchlica, Gemeinde Dębno, Woiwodschaft Westpommern (ehemals Steinkrug, Landkreis Königsberg (Neumark), Brandenburg)
 Kamień, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern (ehemals Steinkrug, Landkreis Seekreis, Pommern); siehe Szemud
 Targowiec, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern (ehemals Steinkrug, Landkreis Belgard, Pommern)